Арабская Федерация Ирака и Иордании — непродолжительное по времени государственное образование, которое было сформировано в 1958 из союза Ирака и Иордании. Хотя название подразумевает федеральную структуру, это была де-факто конфедерация.

Федерация была сформирована 14 февраля 1958 года, когда король Ирака Фейсал II и его кузен, король Иордании Хуссейн, стремились объединить свои два Хашимитских королевства, как ответ на формирование Объединенной Арабской Республики. Союз продлился только шесть месяцев, будучи официально расторгнутым 2 августа 1958 года, после того, как Фейсал был свергнут военным переворотом 14 июля и казнён.

Литература 
 Bruce Maddy-Weitzman. Jordan and Iraq: Efforts at Intra-Hashimite Unity. In: University of Michigan (Hrsg.): Middle Eastern Studies 26 (1990): 65-75. Ann Arbor 9. März 2009, S. 65.

История Иордании
История Ирака
1958 год в политике
Исторические государства Ближнего Востока
Панарабизм
Бывшие конфедерации
Исторические государства времён холодной войны